Khachatryan ist der Familienname folgender Personen:

 Karo Khachatryan, armenischer Opernsänger
 Mher Khachatryan (* 1983), armenischer Künstler
 Narine Khachatryan (* 1979), armenische Komponistin
 Varduhi Khachatryan (1927–2015), armenische Sängerin

Siehe auch:
 Chatschaturjan